Lamellidoris oblongata är en snäckart. Lamellidoris oblongata ingår i släktet Lamellidoris och familjen Onchidorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
oblongata